Мужская сборная команда Мексики по волейболу  — команда, представляющая Мексику на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Мексиканской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 22-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Северной Америки

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Мексики на сайте Чемпионат мира 2014

Мексика
Волейбол в Мексике
Волейбол